M63 может обозначать:

 M63 — галактика в созвездии Гончие Псы
 M63 — американский модульный пулемёт